Лео́нтьев (Леонтьева) — русская фамилия, образованная от имени .

Известные носители

А 
 Леонтьев, Авангард Николаевич (род. 1947) — актёр театра и кино.
 
 
 
 
 Леонтьев, Антон Валерьевич (род. 1978) — российский писатель-детективщик.

Б 
 Леонтьев, Борис Михайлович (1924—2017) — доктор юридических наук, профессор МГУ.

В 
 
 
 Леонтьев, Виктор Анатольевич (род. 1940) — советский гимнаст.
 Леонтьев, Владилен Вячеславович (1928—1988) — этнограф, фольклорист, писатель, исследователь Чукотки.
 
 Леонтьев, Владислав Олегович (род. 2000) — российский хоккеист.
 Леонтьев, Вячеслав Андреевич (род. 1997) — российский видеоблогер.

Г 
 Леонтьев, Гаврила — российский дипломат, посол, дьяк XVII века.
 Леонтьев, Георгий Карпеевич (род. 1951) — депутат госдумы трёх созывов.

Д

Е 
 Леонтьев, Евгений (род. 1964) — советский и российский легкоатлет.

З 
 Леонтьев, Замятня (Василий) Фёдорович — русский военный и государственный деятель, стряпчий, стольник, воевода.

И

К

Л 
 
 
 Леонтьев, Леопольд Игоревич (род. 1934) — российский физико-химик и металлург.

М 
 Леонтьев, Максим Николаевич (1871—1948) — генерал-майор Генерального штаба; военный атташе в Болгарии (1905—1911); представитель Русской армии генерала Врангеля в Праге (1920).

Н

О

П 
 Леонтьев, Павел Михайлович (1822—1874) — русский журналист и филолог.
 
 Леонтьев, Прокофий Георгиевич (1870—1935) — Герой Труда.

С 
 
 Леонтьев, Степан Георгиевич (1878—1915) — русский офицер, герой Первой мировой войны, посмертно награждённый орденом Святого Георгия 3-й степени.

Ф 
 Леонтьев, Фёдор Иванович — русский военный и государственный деятель, стряпчий, стольник, думный дворянин и окольничий.
 Леонтьев, Филипп Павлович (род. 1975) — российский журналист, медиаменеджер, владелец и основатель телекомпании «Политический канал Kreml.tv», телеведущий.

Ю 
 Леонтьев, Юлиан Николаевич (род. 1930) — Герой Социалистического Труда.

Я 
 Леонтьев, Ярослав Викторович (род. 1966) — российский историк.



См. также 
 Леонтьево
 Леонтьевское